Christopher – variante del nome proprio di persona Cristoforo
 Christopher – città della Contea di Franklin, Illinois (USA)
 Christopher – cantante danese
 Justice Christopher – calciatore nigeriano